Мичуново () — село в Сербии, в общине Бачка-Топола, в Северно-Бачском округе автономного края Воеводина, в историко-географической области Бачка. По переписи населения Сербии 2002 года в селе проживали 516 жителей (по переписи населения 1991 года — 524 жителя).

Демография 
В селе Мичуново, по переписи 2002 года проживали 427 совершеннолетних жителей, средний возраст которых — 41,3 лет (41,8 года у мужчин и 40,8 года у женщин). В селе есть 176 домашних хозяйств, а среднее число жителей в домохозяйствах — 2,91.

Примечания

Ссылки 
 информация о географическом положении\fallingrain.com
 
 План села на карте Mapquest

Населённые пункты Воеводины